Oakbrook (Kentucky)

Oakbrook Terrace

Desambiguações de topônimos